Каменский, Фёдор: Каменский, Фёдор Козьмич (1801—1883) — российский купец и меценат, городской голова Перми.
 Каменский, Фёдор Фёдорович (1836—1913) — русский скульптор.